

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 11, w tym 4 podstawowe
 Strugi – część miasta Gorzów Śląski
 Strugi – część wsi Przymiłów w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Sędziejowice
 Strugi – część wsi Stoczki w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Sieradz
 Strugi – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Wierzchlas
 Strugi – część wsi Krościenko nad Dunajcem w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Krościenko nad Dunajcem
 Strugi – część wsi Sosnowice w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Brzeźnica
 Strugi – osada w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Teresin
 Strugi – część wsi Pełczyska w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Złota
 Strugi – część wsi Wieloborowice w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Pawłów
 Strugi – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Żelazków
 Strugi – osada w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Przygodzice

Inne 

 Strugi – polski herb szlachecki, nadany rodzinie Kronenberg